Епаньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на північний схід від Парижа, 85 км на південний схід від Ам'єна, 30 км на захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 126 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 345,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки

Посилання 

 Епаньї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Епаньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Ена